Joseph Spence steht für:

 Joseph Spence (Historiker), (1699–1768) ein englischer Historiker, Gartenarchitekt und Literat
 Joseph Spence (Politiker), (1826–1894), ein US-amerikanischer Politiker